Тако — багатозначний термін:

 Тако — традиційна страва мексиканської кухні.

Населені пункти 
 Тако — містечко в Японії, що знаходиться в повіті повіті  префектури Канаґава.
 Тако — містечко в Японії, що знаходиться в повіті Каторі префектури Тіба.